Balygyčan – fiume della Russia nord-orientale
 Balygyčan – centro abitato situato nell'Oblast' di Magadan, presso l'omonimo fiume